John Dowie est un nom pouvant désigner:

 (1847-1907), ministre évangéliste scotto-australien
 (1915-2008), peintre et sculpteur australien
 (né en 1950), humoriste et comédien britannique
 (1955-2016), joueur écossais de football

Voir aussi
, taverne d'Édimbourg en Écosse

Dowie, John